Эдисон ():
 Эдисон, Артур (1891—1970) — американский кинооператор.
 Эдисон, Корнелиус (род. 1993) — игрок в американский футбол.
 Эдисон, Роберт (1868—1931) — американский актёр немого кино.
 Эдисон, Томас Алва (1847—1931) — американский изобретатель.
 «Эдисон» — фильм 2005 года
 Эдисон — американская киностудия.
 «Эдисон» — итальянская компания.
 Эдисон — тауншип в округе Мидлсекс, Нью-Джерси, США.
 Intel Edison — платформа для компактных устройств.

См. также 
 
 Леди Эдисон